Tao nebo TAO může být:

Tao 
 Tao Te ťing – kniha čínské moudrosti a základní kniha taoismu

Příjmení osob 
 Li Čeng-tao (1926) – čínský fyzik, nobelista
 Pej Tao (1949) – čínský básník
 Tao-kuang (1782–1850) – čínský císař dynastie Čching
 Tao Qian viz Tchao Jüan-ming (365–427) – čínský básník
 Terence Tao (1975) – australský matematik a pedagog

Geografické pojmy 
 Čching-tao – čínské město
 Čchin-chuang-tao – městská prefektura v Čínské lidové republice
 Chu-lu-tao – městská prefektura v Čínské lidové republice
 Tao-che – čínská řeka

Jiné významy 
 Kuan tao – tradiční čínská tyčová zbraň
 Lidé Tao – jedna z etnických skupin původních obyvatel Tchaj-wanu obývající Orchidejový ostrov
TAO – kryptoměna

TAO 
 Tibetská autonomní oblast
 Tailored Access Operations – jednotka pro kybernetickou špionáž v americké Národní bezpečnostní agentuře
 Track-At-Once – metoda zápisu na optická média